Représentation schématique de la ligne ferroviaire de Madrid à Hendaye''' du réseau ferré espagnol selon les données du Ministère de l'équipement, données historiques et l'information existante en relation à sa construction, en comprenant les archives des travaux publics.

Sources 

Schéma de ligne ferroviaire en Espagne
Ligne ferroviaire dans la Communauté de Madrid